Die Hymne von Curaçao (Papiamentu: Himno di Kòrsou) ist die Nationalhymne von Curaçao.

Geschichte 
Das Lied wurde anlässlich der Krönung von Königin Wilhelmina im Jahre 1898 durch den niederländischen Ordensbruder Radulphus geschrieben. Im Jahre 1978 wurde der Text durch Guillermo Rosario, Mae Henriquez, Enrique Müller und Betty Doran überarbeitet. Die Nationalhymne wurde am 26. Juli 1978 offiziell eingeführt.

Von den acht Strophen werden in der Regel nur die ersten- und letzten beiden gesungen.

Text der Nationalhymne

Siehe auch 
 Liste der Nationalhymnen

Weblinks 
 

Politik (Curaçao)
Nationalhymne
Lied 1898